Der Singha Beer Grand Slam of Darts 2015 wurde vom 7. bis zum 15. November in der Civic Hall in Wolverhampton ausgetragen und von der PDC organisiert.

Michael van Gerwen gewann das Turnier zum ersten Mal und schlug dabei Titelverteidiger Phil Taylor im Finale.

Qualifikation und Modus 

Im Gegensatz zu anderen Turnieren richteten sich die Qualifikationskriterien nicht nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen, Final- und Halbfinalteilnahmen bei den großen Turnieren der PDC sowie der BDO-Weltmeisterschaft in den Jahren zuvor.
Neben 24 Spielern der PDC waren auch acht Spieler des konkurrierenden Dartverbands BDO eingeladen worden.

Gespielt wurde in acht Vierergruppen, in denen sich jeweils die zwei Erstplatzierten für die Finalrunde der besten 16 Spieler qualifizierten.

Setzliste

Ergebnisse

Gruppenphase 
Gespielt wurde im Best-of-nine-Legs-Modus.

Gruppe A 

1. Spieltag 7. November 2015

2. Spieltag 8. November 2015

3. Spieltag 10. November 2015

Gruppe B 

1. Spieltag 7. November 2015

2. Spieltag 8. November 2015

3. Spieltag 10. November 2015

Gruppe C 

1. Spieltag 7. November 2015

2. Spieltag 8. November 2015

3. Spieltag 10. November 2015

Gruppe D 

1. Spieltag 7. November 2015

2. Spieltag 8. November 2015

3. Spieltag 10. November 2015

Gruppe E 

1. Spieltag 7. November 2015

2. Spieltag 8. November 2015

3. Spieltag 9. November 2015

Gruppe F 

1. Spieltag 7. November 2015

2. Spieltag 8. November 2015

3. Spieltag 9. November 2015

Gruppe G 

1. Spieltag 7. November 2015

2. Spieltag 8. November 2015

3. Spieltag 9. November 2015

Gruppe H 

1. Spieltag 7. November 2015

2. Spieltag 8. November 2015

3. Spieltag 9. November 2015

Finalrunde

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Daniella Allfree und Charlotte Wood auf die Bühne begleitet.

Weblinks 
 Ergebnisse auf darts1.de

Einzelnachweise 

2015
Dartwettbewerb in Wolverhampton
Dartveranstaltung 2015